Втра́чена споруда — наразі неіснуюча, як суцільна сутність споруда на поточний час, географічний об'єкт, історична споруда, тобто така, яка має історичне значення, але існувала колись, у певний період часу, але натепер не має ознак споруди, бо є або залишками існування споруди або історичними свідченнями її існування, тобто існування цієї споруди в минулому підтверджено або історичними або археологічними джерелами інформації або поточними її залишками в місці її існування.

Див. також 
Руїни — частково зруйновані (частково втрачені) споруди

Примітки

Посилання

 
†
†